Кукуеци има више значења:

 Кукуеци (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Кукуеци (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији